

Geografia
 La Chapelle-Faucher – comune francese

Persone
 Dorothée Faucher (2000) – sciatrice alpina canadese
 Léon Faucher (1803-1854) – politico francese

Altro
 Sonda Faucher – sonda di gomma, utilizzata in medicina per il lavaggio gastrico